Termin SPT ima više značenja.

 Serin C-palmitoiltransferaza, enzim
 Standardni penetracioni test, mera svojstava zemljišta
 Serin—piruvat transaminaza, enzim